Лузерн има више значења:
 Округ Лузерн (Пенсилванија)
 Лузерн (Ајова)
 Лузерн (Пенсилванија)